{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (83501) - || 2001 SQ118 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83502) - || 2001 SD120 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83503) - || 2001 SH121 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83504) - || 2001 SF123 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83505) - || 2001 SF124 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83506) - || 2001 SU124 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83507) - || 2001 SY126 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83508) - || 2001 SK127 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83509) - || 2001 SR127 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83510) - || 2001 SW127 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83511) - || 2001 SH128 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83512) - || 2001 SU128 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83513) - || 2001 SC131 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83514) - || 2001 SU131 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83515) - || 2001 SF132 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83516) - || 2001 SA133 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83517) - || 2001 SF133 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83518) - || 2001 SZ135 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83519) - || 2001 SE139 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83520) - || 2001 SX142 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83521) - || 2001 SZ144 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83522) - || 2001 SZ146 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83523) - || 2001 SC147 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83524) - || 2001 ST148 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83525) - || 2001 SO149 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83526) - || 2001 SV149 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83527) - || 2001 SW149 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83528) - || 2001 SL152 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83529) - || 2001 SM153 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83530) - || 2001 SY155 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83531) - || 2001 SC157 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83532) - || 2001 SV157 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83533) - || 2001 SA158 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83534) - || 2001 SO160 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83535) - || 2001 SX162 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83536) - || 2001 SF163 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83537) - || 2001 SU163 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83538) - || 2001 SD164 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83539) - || 2001 SF164 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83540) - || 2001 SN164 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83541) - || 2001 SP164 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83542) - || 2001 SP166 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83543) - || 2001 SM167 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83544) - || 2001 SS169 || 17 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83545) - || 2001 SZ171 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83546) - || 2001 SG172 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83547) - || 2001 SP173 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83548) - || 2001 SJ174 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83549) - || 2001 SR174 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83550) - || 2001 SW174 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83551) - || 2001 SZ175 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83552) - || 2001 SS176 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83553) - || 2001 SW177 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83554) - || 2001 SY177 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83555) - || 2001 SV181 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83556) - || 2001 SU183 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83557) - || 2001 SP184 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83558) - || 2001 SG187 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83559) - || 2001 SR195 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83560) - || 2001 SW203 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83561) - || 2001 SX205 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83562) - || 2001 SJ210 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83563) - || 2001 SO211 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83564) - || 2001 SD212 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83565) - || 2001 SS213 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83566) - || 2001 SG214 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83567) - || 2001 SF218 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83568) - || 2001 SK218 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83569) - || 2001 SZ219 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83570) - || 2001 SD224 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83571) - || 2001 SH225 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83572) - || 2001 SS225 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83573) - || 2001 SW225 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83574) - || 2001 SJ226 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83575) - || 2001 SK229 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83576) - || 2001 SM229 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83577) - || 2001 SD230 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83578) - || 2001 SK230 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83579) - || 2001 SD231 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83580) - || 2001 SR231 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83581) - || 2001 SX232 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83582) - || 2001 SJ233 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83583) - || 2001 SP233 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83584) - || 2001 SR237 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83585) - || 2001 SC238 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83586) - || 2001 SA241 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83587) - || 2001 SA242 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83588) - || 2001 SS242 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83589) - || 2001 SO246 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83590) - || 2001 SE247 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83591) - || 2001 SA248 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83592) - || 2001 SO249 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83593) - || 2001 SB253 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83594) - || 2001 SS253 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83595) - || 2001 SX256 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83596) - || 2001 SC263 || 25 september 2001 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| (83597) - || 2001 SU263 || 25 september 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (83598) Aiweiwei || 2001 SP265 || 25 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83599) - || 2001 SE266 || 25 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83600) Yuchunshun || 2001 SM266 || 25 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung|}

Planetoïdenlijsten